Supermercados Disco puede hacer referencia a:

 Supermercados Disco (1960), cadena de supermercados uruguaya.
 Supermercados Disco (1961), cadena de supermercados argentina.